Kylie Minogue (roj. 1968) je avstralska pevka.

Kylie lahko pomeni tudi:
 Kylie (ime), žensko ime
 Kylie (album), album avstralske pevke Kylie Minogue
 Kylie (pesem), Akcentova pesem

Glej tudi 
 Kylee (roj. 1994), ameriško-japonska pevka